Freeport Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Freeport Township du comté de Stephenson dans l'Illinois.
  du comté de Harrison dans l'Ohio.
 Freeport Township du comté de Greene en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships